Der Royal Thai Army FC () ist ein thailändischer Fußballverein aus der Hauptstadt Bangkok, der in der Thai League 3 (Bangkok Metropolitan Region), der dritthöchsten thailändischen Spielklasse, spielt.

Vereinsgeschichte 
Der Verein wurde 2011 als Army Welfare Department gegründet. Nachdem der Verein als Sieger des Khǒr Royal Cup zur Regional League Division 2, die dritte Liga Thailands, aufstieg, wurde der Vereinsname in Royal Thai Army FC geändert. 2015 und 2016 spielte der Verein in der Region Bangkok. Mit Einführung der Ligareform 2017 spielte der Verein in der Thai League 3 in der Lower-Region.

Stadion 
Seine Heimspiele trägt der Verein im Royal Thai Army Stadium (Thai: สนามกีฬากองทัพบก) aus. Das Stadion liegt an der Vibhavadi Rangsit Road im Bangkoker Bezirk Phaya Thai im Norden der Stadt. Eigentümer des 20.000 Zuschauer fassenden Mehrzweckstadion ist die Royal Thai Army.

Spielstätten seit 2015

Vereinserfolge 
 Ngor Royal Cup
 1999 – Sieger

 Khǒr Royal Cup
 2014 – Sieger

 Regional League Division 2
 2008 – 2. Platz

Aktueller Kader

Saisonplatzierung

Beste Torschützen ab 2017

Trainerchronik

Sponsoren

Weblinks 
 
 
 Royal Thai Army FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com
 Royal Thai Army FC in der Datenbank von thaileague.co.th
 Royal Thai Army FC bei facebook.com

Fußballverein aus Bangkok
Gegründet 2015